Brechin puede referirse a los siguientes topónimos:
 Brechin, en Escocia (Reino Unido).
 Brechin, en Ontario (Canadá).
 Brechin Beach, en Ontario (Canadá).
 Brechin Point, en Ontario (Canadá).